Withycombe ist der Familienname folgender Personen: 

 James Withycombe (1843–1919), US-amerikanischer Politiker
 Mike Withycombe (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler